

Geografia 
 M'Clintock Bastion – monte dell'Antartide di 1.400 m s.l.m., situato a ovest del Monte Kelsey, nella Scarpata dei Pionieri della Catena di Shackleton
 Isola di McClintock – isola russa nell'Oceano Artico, parte dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe
 monte McClintock – monte dell'Antartide di 3.492 m s.l.m., situato nel Territorio antartico australiano

Persone 
 Barbara McClintock (1902-1992) – biologa statunitense
 Dan McClintock, propr. Daniel Raymond McClintock (1977) – ex cestista statunitense
 Eddie McClintock (1967) – attore statunitense
 Francis Leopold McClintock o Francis Leopold M'Clintock (1819-1907) – ammiraglio ed esploratore irlandese
 Tom McClintock, propr. Thomas Miller McClintock II (1956) – politico statunitense

Altro 
 20440 McClintock – asteroide della fascia principale